Кентаур може бити:

 Кентаур, митско биће.
 Кентаури (астрономија), врста објеката у Сунчевом систему са динамички нестабилним орбитама 
 Кентаур (сазвежђе), сазвежђе видљиво само на јужном небу.